Jean-François Cail (1804-1871), entrepreneur et industriel français, principalement dans les sucreries et le matériel ferroviaire, sous le Second empire. 
Il a donné son nom  à : 
 Rue Cail, une rue du 10 arrondissement de Paris
 Hôtel Cail, un hôtel particulier, aujourd'hui la mairie du 8 arrondissement de Paris
 Société Ch.Derosne et Cail, devenue la société J.F Cail & Cie.

Après sa mort, elle deviendra ou sera fusionné dans  : 
 Société anonyme des Anciens Établissements Cail (1882).
 Société Fives-Lille-Cail (1958), puis société anonyme Fives-Cail-Babcock (1973) puis société Fives.